Die ukrainische Dynamische-Pyramide-Meisterschaft 2015 war ein Billardturnier in der Disziplin Dynamische Pyramide, das vom 17. bis 20. September 2015 im BK SB in Chmelnyzkyj stattfand.

Ukrainische Meisterin wurde Anastassija Kowaltschuk, die im Finale Marija Pudowkina mit 4:1 besiegte. Den dritten Platz belegten Wlada Kudizka und Sarjana Prytuljuk. Titelverteidigerin Anna Kotljar schied im Viertelfinale gegen Marija Pudowkina aus.

Bei den Herren setzte sich Bohdan Rybalko im Endspiel gegen Illja Salnykow mit 6:4 durch. Dmytro Holodnjuk und Pawlo Radionow kamen auf den dritten Rang. Titelverteidiger war Stanislaw Tymtschij, der im Viertelfinale gegen Dmytro Holodnjuk verlor.

Herrenturnier

Modus 
Die 61 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Sechzehntelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Finalrunde

Finale

Damenturnier

Modus 
Die 14 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Viertelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Finalrunde

Finale

Einzelnachweise 

2015
Billardveranstaltung 2015
Billardturnier in Chmelnyzkyj